Angerville (Calvados) - comuna francesa do departamento de Calvados.
 Angerville (Essonne) - comuna francesa do departamento de Essonne.
 Angerville-Bailleul - comuna francesa do departamento de Sena Marítimo.
 Angerville-l'Orcher - comuna francesa do departamento de Sena Marítimo.
 Angerville-la-Campagne - comuna francesa do departamento de Eure.
 Angerville-la-Martel - comuna francesa do departamento de Sena Marítimo.